Swampsong est le troisième album studio du groupe de death metal mélodique finlandais Kalmah. L'album est sorti le  sous le label Spinefarm Records.

La version japonaise de l'album contient en bonus le titre Suodeth.

C'est le dernier album de Kalmah enregistré avec le claviériste Pasi Hiltula au sein de la formation.

Musiciens 

 Pekka Kokko − chant, guitare
 Antti Kokko − guitare
 Timo Lehtinen − basse
 Janne Kusmin − batterie
 Pasi Hiltula − claviers

Liste des morceaux 

 Heroes to Us – 5:10
 Burbot's Revenge – 4:23
 Cloned Insanity – 4:11
 The Third, The Magical – 5:26
 Bird of Ill Omen – 4:49
 Doubtful About It All – 4:45
 Tordah – 4:03
 Man With Mystery – 4:48
 Moon of My Nights – 6:12
 Suodeth (titre bonus de la version japonaise) − 4:48

Album de Kalmah
Album musical sorti en 2003
Album publié par Spinefarm Records